Grady County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grady County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80004644
 Grady County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 05000131